Николай Коваль:
 Коваль, Николай Григорьевич (1904—1970) — молдавский советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП(б) Молдавии (1946—1950).
 Коваль, Николай Гурьевич (1932—2019) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Горловского горкома КПУ.
 Коваль, Николай Алексеевич (род. 1952) — украинский оперный певец, народный артист Украины.

Примечания